Фокс — полуостров в южной части острова Баффинова Земля, в регионе Кикиктани, Нунавут, Канада. Он выступает из южной оконечности острова в юго-западном направлении, разделяя залив Фокс и Гудзонов пролив. Его западная оконечность — мыс Куин; к юго-востоку лежит инуитская деревня на Кейп-Дорсет. На западном побережье находится , известный своими инуксуками (каменными истуканами), которых там насчитывается более 100 штук.

Полуостров 241 км длиной и от 80 км до 161 км в ширину.

Полуостров назван по имени английского исследователя Люка Фокса.

Исследование 
Первое исследование полуострова Фокс европейцами было проведено Люком Фоксом в 1631 году. Хотя точный маршрут его корабля, «Чарльза», остается неопределённым, считается, что он осмотрел побережье полуострова Фокс в сентябре 1631 года до мыса Дорчестер. Во время своего путешествия Люк Фокс дал имена некоторым местам на побережье полуострова Лисса, в частности, мысу Дорсет, мысу Кинг-Чарлз (короля Карла), мысу Куин (Королевы) и мысу Дорчестер. Однако точное положение названных мест невозможно определить из-за расхождений между судовым журналом Фокса и его письменным рассказом, опубликованным позже. Хотя многие имена, придуманные Люком Фоксом в 1631 году, используются и сегодня, почти наверняка можно утверждать, что места, ныне так называемые, не соответствуют объектам, описанным Фоксом.

Дальнейшее изучение европейцами полуострова было весьма спорадическим в течение следующих трех столетий. Несколько участков побережья полуострова Фокс были исследованы , который зимовал в бухте Скунер в 1921—1922 гг., и , который наметил северный берег полуострова в 1927 году. Интерьер полуострова был исследован  между 1928 и 1929 годами. Во время своего исследования в 1928—1929 годах Сопер проживал в Кейп-Дорсет, из которого он совершил несколько поездок по полуострову. Картирование полуострова Фокс было завершено в период между 1956 и 1957 годами посредством геодезических изысканий с использованием электронного измерения длины  (высокоточной импульсной радионавигационной системы).

Примечания

Библиография 
 Кристи, Миллер. «Походы капитана Люка Фокса из Халла и капитана Томаса Джеймса из Бристоля в поисках северо-западного прохода в 1631-32; с рассказами о более ранних северо-западных рейсах Фробишера, Дэвиса, Уэймута, Холла, Найта, Хадсона, Баттона, Гиббонса, Билота, Баффина, Хокриджа и других. Том I». Общество Хаклуйт, 1894. Общество Хаклуит, Первая серия, Номер 88.
 Кристи, Миллер. «Походы капитана Люка Фокса из Халла и капитана Томаса Джеймса из Бристоля в поисках северо-западного прохода в 1631-32; с рассказами о более ранних северо-западных рейсах Фробишера, Дэвиса, Уэймута, Холла, Наййта, Хадсона, Баттона, Гиббонса, Билота, Баффина, Хокриджа и других. Том II». Общество Хаклуйт, 1894. Общество Хаклуит, Первая серия, Номер 89.
 Кристи, Миллер. «Походы капитана Люка Фокса из Халла и капитана Томаса Джеймса из Бристоля в поисках северо-западного прохода в 1631-32; с рассказами о более ранних северо-западных рейсах Фробишера, Дэвиса, Уэймута, Холла, Найта, Хадсона, Баттона, Гиббонса, Билота, Баффина, Хокриджа и других. Том I». Routledge, 2016. Новая версия для печати по требованию из первого издания, опубликованная Hakluyt Society в 1894 году. Hakluyt Society, First Series, Number 88. .
 Кристи, Миллер. «Походы капитана Люка Фокса из Халла и капитана Томаса Джеймса из Бристоля в поисках северо-западного прохода в 1631-32; с рассказами о более ранних северо-западных рейсах Фробишера, Дэвиса, Уэймута, Холла, Найта, Хадсона, Баттона, Гиббонса, Билота, Баффина, Хокриджа и других. Том II». Routledge, 2016. Новый выпуск печатного издания по требованию из первого издания, опубликованного Hakluyt Society в 1894 году. Hakluyt Society, First Series, Number 89. .
 Дэй, Алан. «Исторический словарь открытия и исследования Северо-Западного прохода». Пугало, 2006. .
 Мартин, Констанс — Сопер, Дж. Дьюи. «Поиск голубого гуся: Дж. Дьюи Сопер — арктические приключения канадского натуралиста». Bayeux Arts, 1995. .
 Миллс, Уильям Джеймс. "Изучение полярных рубежей: историческая энциклопедия. Том 1. A-L. ABC-CLIO, 2003. .
 Nuttall, Mark (ред.). «Энциклопедия Арктики». Routledge, 2005. Издание, опубликованное в электронной библиотеке Taylor & Francis. .
 Стюарт, Р. А. «Сопоставление полуострова Фокс с воздушным электронным управлением». Photogrammetric Engineering, vol. 26, вып. 1, март 1960 г., стр. 119—122.

Баффинова Земля
География Нунавута
Полуострова Канады